Малахново — название населённых пунктов в России:

 Малахново — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Малахново — деревня в Великолукском районе Псковской области.